Jubal (persoon), Bijbels persoon.
Jubal is bovendien een veelgebruikte naam voor muziekverenigingen en showorkesten. Zie Lijst van Nederlandse harmonieorkesten, Lijst van Nederlandse fanfareorkesten of Lijst van Nederlandse brassbands. 
Jubal (film), een film uit 1956.